Гилленшмидт — фамилия, дворянский род. Известные носители:
 фон Гилленшмидт, Фёдор Григорьевич (1828—1902) — действительный статский советник, основатель Тульского патронного завода.
 Гилленшмидт, Александр Фёдорович (1867—1942) — генерал-лейтенант.

Примечания